Мавзолей Галлы Плацидии () — крестообразная постройка, расположенная рядом с базиликой Сан-Витале в Равенне.

Мавзолей датируется приблизительно второй четвертью V века и украшен самыми ранними из сохранившихся равеннских мозаик. Хотя постройка приписывается Галле Плацидии, дочери императора Феодосия Великого, мавзолей не стал местом её погребения. В 1996 году мавзолей в числе других раннехристианских памятников Равенны был включён в число объектов Всемирного наследия под № 788.

История мавзолея 

Мавзолей долгое время служил ораторием при несохранившейся дворцовой базилике Санта-Кроче. Вероятно, он был капеллой-молельней, посвящённой особо почитавшемуся в роду Галлы Плацидии великомученику Лаврентию, чьё изображение помещено на самом видном месте — в люнете напротив входа.

Постройка, несмотря на мозаики, связанные с заупокойным культом, не стала местом погребения Галлы Плацидии — она умерла 27 ноября 450 года в Риме и, более чем вероятно, была погребена в родовой усыпальнице императора Феодосия Сан-Петронила недалеко от собора святого Петра. Ни один античный историк не упоминал о погребении императрицы в Равенне, молчит об этом и Андрео Агнелло в своей хронике «Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis». Имеющиеся в мавзолее саркофаги, приписываемые самой Галле и её ближайшим родственникам, по мнению ряда исследователей, изначально не находились в нём, первый раз о них упоминает в XIV веке епископ Ринальдо да Конкореджио. После XIV века многочисленные источники уже уверенно называют здание мавзолеем Галлы Плацидии. Среди возможных причин этого можно назвать как определённое внешнее сходство мозаик мавзолея с мозаиками римской церкви Санта-Констанца (местом погребения одной из дочерей Константина Великого), так и необычная форма погребения тела в одном из саркофагов (тело было усажено на кипарисовый трон).

Архитектурные особенности 

Здание построено в технике ломбардской кирпичной кладки. Внешний вид напоминает крепостное строение, что подчёркивается толстыми стенами и узкими окнами. Пропорции здания несколько исказились из-за того, что за прошедшие века культурный слой поднялся на 1,5 метра. Мавзолей в плане представляет собой латинский крест (длинная ось — 12,75 м, поперечная — 10,25 м). Средокрестие увенчано кубической башней, в которую изнутри вписан купол, невидимый снаружи здания.

Длинная ось здания направлена не по линии запад-восток, как обычно принято в христианских храмах, а по линии север-юг. Исследователи объясняют эту особенность тем, что при строительстве мавзолей соединялся с нартексом  через свою наиболее вытянутую часть. С северной стороны нартекса находилась симметричная постройка. Вынужденную архитектурную ошибку дважды исправляли мозаичисты, ориентируя мозаики внутри мавзолея на восток.

Наружный аскетический вид мавзолея украшают только плоские вертикальные выступы — лопатки, соединенные с плоскими арками («глухая аркада»). Последние своим ритмичным чередованием оживляют внешний вид трёх сторон мавзолея. Притолока над входом является древнеримским карнизом I века с вакхическим фризом с двумя пантерами и виноградными лозами.

Четырнадцать окон мавзолея имеют форму бойниц, расширяющихся внутрь здания. В 1908 году окна были зашиты алебастровыми плитами — даром итальянского короля Виктора Эммануила III.

Особенности интерьера 

Ветви «креста» (воспринимается внутри как равноконечный) перекрыты цилиндрическими сводами, а центральное пространство увенчано тяжёлым куполом на «парусах» без барабана. Все поверхности купола, арок и люнет покрыты мозаиками. Реставрационные работы, проведённые на рубеже XIX-XX веков, ещё более усилили мягкое и сдержанное настроение, создаваемое мозаиками. Теперь свет, проникающий в мавзолей лишь сквозь небольшие узкие окна, приобретает золотистый оттенок из-за того, что проходит через алебастровые плиты, которыми зашили окна в 1908 году. Впечатление от золотистого света ещё более усиливают желтоватые мраморные плиты, которыми нижняя часть стен была облицована в конце XIX века.

Мозаики 
Мозаичное убранство мавзолея отличается редкой пышностью и ставит его в ряд важнейших памятников раннехристианского искусства. Мозаики, хоть и посвящённые различным сюжетам, образуют органически единое целое. Все они следуют античной римско-эллинистической мозаичной традиции, хотя происхождение самих мастеров остаётся спорным (в числе возможных версий называются Рим, Медиолан, Константинополь, Сирия, Африка). Здесь римское художественное наследие с его тщательно выполненными деталями и пластичными фигурами слилось с христианским стремлением к абсолютности и трансцендентности, что создало неповторимый мозаичный ансамбль.

Русский искусствовед Павел Муратов писал о мавзолее Галлы Плацидии в начале XX века:

Итальянские мозаичисты любили немногие, густые и глубокие цвета — синий, зелёный и винно-красный. Необычайно и как-то непостижимо глубок очень тёмный синий цвет на потолке мавзолея Галлы Плацидии. В зависимости от игры света, проникающего сюда сквозь маленькие оконца, он изумительно и неожиданно прекрасно переливает то зеленоватыми, то лиловыми, то багряными оттенками. На этот фон положено знаменитое изображение юного Доброго пастыря, сидящего среди белоснежных овец. Полукруги у окон украшает крупный орнамент с оленями, пьющими из источника. Гирлянды листьев и плодов вьются по низеньким аркам. При виде их великолепия невольно думается, что человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен. И здесь благодаря крохотным размерам надгробной часовни мозаика не кажется делом суетной и холодной пышности. Сияющий синим огнём воздух, которым окружен саркофаг, некогда содержавший набальзамированное тело императрицы, достоин быть мечтой пламенно-религиозного воображения. Не к этому ли стремились, только другим путём, художники цветных стекол в готических соборах?

Мозаики свода и потолка 

В центре полусферического купола помещён золотой латинский крест, окружённый восьмьюстами золотыми звёздами, объединёнными в концентрические окружности. Крест и звёзды помещены на индиго-синем фоне, реалистически изображающем ночное небо. Эта мозаика демонстрирует торжество Христа над смертью, Его абсолютную власть над тварным миром. Христос символически показан как Солнце правды (), окружённое Его верными, просвещёнными им и сияющими в мире Его светом (). Мозаика указывает на Христа как на невечерний свет (), который не может объять тьма (). Христос по мысли мозаичиста является смыслом и центром существования вселенной, готовым и желающим объединить вокруг себя всё человечество. Подчёркивая высокий смысл мозаики, художник направил длинный конец креста не вдоль длинной оси мавзолея (то есть по линии север-юг), а на восток, в сторону которого традиционно ориентировались алтари в христианских храмах.

В хоровод звёзд, окружающих крест, включаются находящиеся в углах свода евангелисты, представленные их золотыми символическими изображениями: львом (Марк), тельцом (Лука), орлом (Иоанн Богослов) и ангелом (Матфей).

Потолок в «ветвях» мавзолея покрыт сложным мозаичным орнаментом, символизирующим райский сад. На тёмно-синем фоне разбросаны окружности, звёзды и цветы. Такой орнамент является необычным для западной части Римской империи, отдалённое подобие можно найти только в римской церкви Санта-Констанца.

Апостолы 

В верхних люнетах по сторонам от окон помещены парные изображения восьми из двенадцати апостолов. Так как в середине каждого из четырёх люнетов находится окно, мозаичист был поставлен перед выбором: изобразить всех 12 апостолов и нарушить симметрию (в этом случае в каждом люнете два апостола оказывались бы с одной стороны окна и только один — по левую), либо сохранить симметрию, пожертвовав четырьмя апостолами. Стремление к симметрии победило: «лишние» четыре апостола вытеснены в «ветви» мавзолея.

Ученики Христа изображены в полный рост с руками, воздетыми к изображённому на потолке кресту, выражая евангельский призыв Иисуса: «возьми крест свой, и следуй за Мною» (). Апостолы изображены в сенаторских тогах, их рука поднята вверх в традиционном сенаторском жесте приветствия. Все апостолы наделены специфическим портретными чертами, хотя ввиду того, что иконографический канон в V веке ещё не сформировался, опознать изображённых персонажей невозможно. Исключениями являются апостолы Пётр (изображён с ключами) и Павел (высокий лоб, типичные еврейские черты).

Апостолы изображены так, что продолжают поворотами своих фигур начатое в мозаике купола круговое движение. Оно завершается в восточном люнете, где изображены апостолы Пётр и Павел. Здесь, как и в мозаике купола, ради направления на Восток художник нарушил логику, предписываемую архитектурой здания (длинная ось которого ориентирована по линии север-юг).

Под окном в каждом люнете, то есть между фигурами апостолов, помещены мозаичные изображения чаш или фонтанов, из которых пьёт (или рядом с которыми сидит) пара голубей. Это — раннехристианское (часто встречающееся в катакомбах) символическое изображение душ, пьющих из источника воды живой в раю.

Добрый Пастырь — мозаика северного люнета 

Мозаика северного нижнего люнета (стена над входом). Исследователи отмечают, что сюжет мозаики часто встречается в христианских катакомбах и относится к категории заупокойных.

Иисус изображён в образе молодого безбородого юноши-пастуха, вокруг которого по зелёной траве гуляют овцы, и Мессия ласково прикасается к одной из них. В отличие от катакомбной живописи, где Пастырь был обычным деревенским пастухом, здесь Иисус одет в золотой хитон, а на коленях лежит пурпурный плащ. Он сидит на пригорке (образ трона), держа в руке крест, выступающий в роли императорского жезла. Академик В. Н. Лазарев отмечает величественную позу Христа: его ноги скрещены, правая рука касается головы овечки, но взгляд при этом обращён в другую сторону. Благодаря такой позе, Пастырь становится смысловым центром мозаики: он видит всех своих овец, и все овцы смотрят на него.

Для мозаики характерны тонкие переходы цвета, использование полутонов для изображения кожи. Всё это наряду с обрамляющей мозаику пышной рамой свидетельствует о влиянии античного искусства.

Мозаика южного люнета 

В южном нижнем люнете помещена мозаика следующего содержания. Справа человек в развевающихся белых одеждах, с крестом и книгой в руках, идет к центру мозаики. Слева в раскрытом шкафу на полках лежат четыре книги, подписанные Матфей, Марк, Лука и Иоанн, то есть, очевидно, четыре Евангелия. В центре мозаики под решёткой пылает огонь. Поскольку главный герой мозаики не подписан, высказывается несколько версий, объясняющих значение мозаики.

 Человек в белых одеждах — Христос в Своём втором пришествии. В этом случае книга, которую Он держит в руках, истолковывается как одна из книг, сообразно с которыми будут судимы живые и мёртвые (). Огонь в центре в этом случае становится знаком геенны огненной.
 В белых одеждах изображён Ангел с «книжкой раскрытой»(), объявляющий день Страшного суда.
 Человек в белых одеждах — один из Отцов Церкви, готовый бросить в огонь еретические писания.

 Наиболее распространённая версия — на мозаике изображён святой Лаврентий, идущий принять смерть на горящем в центре композиции костре. Его развевающиеся одежды демонстрируют желание мученика принять смерть за Христа, а решётка в этом случае легко истолковывается как орудие его казни. Крест в руках мученика объясняется как процессионный крест, а книга — Псалтырь, оба предмета указывают на дьяконский сан Лаврентия. В комбинации с Евангелиями, лежащими в шкафу, крест и книга в руках Лаврентия символизируют, что он принял мученичество подражая Христу и усвоив Его учение.

Мозаики в западной и восточной «ветвях» 
В западной и восточной «ветвях» мавзолея, за саркофагами, можно видеть ещё две символические раннехристианские мозаики. На них пара оленей жадно пьет из источника. Сюжет мозаики навеян стихами 41 псалма: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (). Традиционно пара оленей истолковывается как символическое изображение христиан, обратившихся из иудеев и язычников. Этот сюжет встречается в катакомбах и активно использовался впоследствии (например, в алтарной мозаике в римской базилике Сан-Клементе)

Саркофаги 
В интерьере — три саркофага из греческого мрамора, приписываемые самой Галле Плацидии, её сыну Валентиниану и второму супругу Констанцию III.
{| class="toccolours" style="float: right; margin-left: 1em; margin-right: 1em; font-size: 85%; background:#FFF8DC; color:black; width:25em; max-width: 40%;" cellspacing="4"
| style="text-align: left;" |
 Безмолвны гробовые залы,
 Тенист и хладен их порог,
 Чтоб чёрный взор блаженной Галлы,
 Проснувшись, камня не прожег.

 Военной брани и обиды
 Забыт и стерт кровавый след,
 Чтобы воскресший глас Плакиды
 Не пел страстей протекших лет.
|-
| style="text-align: left;" | <center>Александр Блок, «Равенна»
|}
 Саркофаг Галлы Плацидии — занимает центральное место, лишён какого-либо декора и вероятно является незаконченным. С учётом необычно больших размеров саркофага и отсутствия на нём какой-либо христианской символики, монумент приписывается богатому и знатному язычнику. Возможность погребения в нём Галлы Плацидии отвергается современными историками. Тем не менее, источники XIV-XVI веков (в том числе, архиепископ Равенны Ринальдо да Конкореджио) утверждают, что через большое окно в задней части саркофага (сейчас замуровано) можно было видеть погребённое там тело, усаженное на кипарисовый трон. Предположительно, речь идёт о теле, погребённом таким необычным образом не ранее XIII-XIV века с возможным намерением имитировать останки Августы. В 1577 году местные мальчишки из любопытства просунули через указанное окно саркофага горящие свечи, которые, едва прикоснувшись к кипарисовому трону, вызвали пожар. Вследствие пожара, в саркофаге сохранились только несколько костей, череп и обугленные куски дерева, обнаруженные там при вскрытиях саркофага в 1577 и 1898 годах.
 Саркофаг Констанция — создание датируется V веком, установлен в левой ветви «креста». На его передней стенке изображён Христос в образе агнца, голова его окружена нимбом, содержащим монограмму Христа — переплетённые греческие буквы Χ и Ρ. Агнец стоит на скале, из которой вытекают четыре потока, изображающие четыре реки Эдема. Справа и слева от скалы находятся два агнца уже без нимбов, символизирующие апостолов. Эти образы обрамлены двумя пальмами, символизирующими жизнь праведников. В 1738 году саркофаг был вскрыт, и исследователи обнаружили в нём два хорошо сохранившиеся черепа с зубами.
 Саркофаг Валентиниана'' — датируется VI веком, установлен в правой ветви «креста». Имеет полуцилиндрическую крышку с чешуйчатым орнаментом. На передней стенке изображен агнец-Христос, стоящий у подножия холма, из которого вытекают четыре райские реки, холм увенчан крестом, на перекладине которого сидят два голубя. На обеих боковых стенках изображен крест с раковиной (часто использовавшийся в катакомбной живописи символ смерти, из которой возрождается жизнь). В 1738 году этот саркофаг также был вскрыт, в нём были обнаружены костные останки мужчины и женщины.

Примечания

Ссылки 
 
 Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне

Литература 
 
 
 
 

Древнеримские мавзолеи
Галлы
Всемирное наследие в Италии
Искусство Византии
Культовые сооружения Равенны
Византийские мозаики в Италии
Мавзолеи, построенные в V веке
Раннехристианское искусство
Религиозная архитектура Византии